Dasylepis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dasylepis ingår i familjen Achariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Dasylepis